|-
| 181301 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181302 - ||  || 17 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181303 - ||  || 18 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181304 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181305 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181306 - ||  || 18 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181307 - ||  || 19 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181308 - ||  || 19 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181309 - ||  || 22 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181310 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181311 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181312 - ||  || 24 august 2006 ||  || , 
|-
| 181313 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181314 - ||  || 20 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181315 - ||  || 21 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181316 - ||  || 21 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181317 - ||  || 22 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181318 - ||  || 24 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181319 - ||  || 24 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181320 - ||  || 27 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181321 - ||  || 23 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181322 - ||  || 21 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181323 - ||  || 24 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181324 - ||  || 24 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181325 - ||  || 27 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181326 - ||  || 22 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181327 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181328 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181329 - ||  || 22 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181330 - ||  || 28 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181331 - ||  || 23 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181332 - ||  || 23 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181333 - ||  || 25 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181334 - ||  || 28 august 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181335 - ||  || 29 august 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181336 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181337 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181338 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181339 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181340 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181341 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181342 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181343 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181344 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181345 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181346 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181347 - ||  || 15 septembrie 2006 ||  || 
|-
| 181348 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181349 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181350 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181351 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181352 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181353 - ||  || 13 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181354 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181355 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181356 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181357 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181358 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181359 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181360 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181361 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181362 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181363 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181364 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181365 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181366 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181367 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181368 - ||  || 16 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181369 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181370 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181371 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181372 - ||  || 16 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181373 - ||  || 16 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181374 - ||  || 16 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181375 - ||  || 16 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181376 - ||  || 16 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181377 - ||  || 17 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181378 - ||  || 17 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181379 - ||  || 17 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181380 - ||  || 17 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181381 - ||  || 17 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181382 - ||  || 17 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181383 - ||  || 16 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181384 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181385 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181386 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181387 - ||  || 17 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181388 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181389 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181390 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181391 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181392 - ||  || 23 septembrie 2006 ||  || , 
|-
| 181393 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181394 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181395 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181396 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181397 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181398 - ||  || 19 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181399 - ||  || 21 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181400 - ||  || 24 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-